Cuitláhuac puede referirse a:

 Cuitláhuac (altépetl), altépetl en Lago de Chalco;
 Cuitláhuac (1476 – 1520), penúltimo tlatoani mexica;
 Cuitláhuac, nombre original de San Pedro Tláhuac, en el Distrito Federal;
 Cuitláhuac, estación del sistema de transporte colectivo de la Ciudad de México;
 Cuitláhuac, municipio del estado de Veracruz, en México.